Onderdistrict in Indonesië
 Sawit (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Sawit (Banyu Urip), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Sawit (Gantiwarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Sawit (Darangdan), een plaats in het bestuurlijke gebied Purwakarta in de provincie West-Java